Akce B může být:

 Akce B (1947) – vojenská operace československých bezpečnostních jednotek vedená proti Ukrajinské povstalecké armádě
 Akce B (1952–1953) – vystěhování „státně nespolehlivých osob“ z Prahy, Bratislavy a dalších měst 
 Akce B (likvidace řeholních řádů) – na březen 1953 plánovaná (ale nakonec odvolaná) likvidace všech ženských řádů v Československu
 Akce B (film) – český film z roku 1951 režiséra Josefa Macha